Trinidad og Tobagos kvindefodboldlandshold er det nationale kvindefodboldlandshold i Trinidad og Tobago som reguleres af Trinidad og Tobagos fodboldforbund og som har kælenavnet Soca Princesses. Det er et af de bedste kvindefodboldlandshold i den caribiske region sammen med Jamaica og Haiti. Trinidad og Tobagos kvindefodboldlandshold bliver i øjeblikket trænet af Even Pellerud som også er træner for U/17 og U/20-landsholdet. Kælenavnet Soca Princesses kommer af ordet Soccer () og musikstilen soca, en variation af calypso som er meget populær i Trinidad og Tobago.

Trinidad og Tobago debuterede den 18. april 1991 indenfor kvindefodbold mod Martinique. Kampen endte uafgjort med 1-1. Trinidad og Tobago har aldrig vundet noget mesterskab, men de har en tredjeplads fra CONCACAFs Nordamerikanske mesterskab i 1991 og en fjerdeplads i de to efterfølgende mesterskab. Derefter er det gået noget dårligere, men det opnåede en (slags) kvartfinale i 2006-udgaven (under navnet Gold Cup).

Trinidad og Tobago er sjældent gode nok til at kunne slå fastlandsholdene Costa Rica, Mexico eller Panama, hvor det endda er endt uafgjort i mesterskaber. Eftersom at Canada og især USA dominerer i CONCACAF, betyder det at det undtagelsesvis hænder at Trinidad og Tobago kommer så langt som forbi gruppespillet. Trinidad og Tobago er imidlertid jævnbyrdige med Jamaica og Haiti, og disse tre kæmper traditionelt om at blive det bedste kvindefodboldlandshold på de caribiske øer.

Hjemmebane 
Landsholdet spiller generelt deres hjemmekampe på et af de tre stadioner i landet. Kampe af væsentlig betydning spilles på Hasely Crawford Stadium. Dog er mange VM-kvalifikationskampe blevet spillet på Queen's Park Oval, et multistadion som mest bliver brugt til cricketspil. Mindre væsentlige kampe, såsom internationale venskabskampe mod andre øer i Caribien spilles på Marvin Lee Stadium.

Resultater

VM 

*Omfatter kampe vundet på straffespark.

U/20-VM 
 2002 – Kvalificerede sig ikke
 2004 – Kvalificerede sig ikke
 2006 – Kvalificerede sig ikke
 2008 – Kvalificerede sig ikke
 2010 – Kvalificerede sig ikke

U/17-VM 
 2008 – Kvalificerede sig ikke
 2010 – Elimineret i den indledende runde

Sommer-OL 
 1996 – Kvalificerede sig ikke
 2000 – Kvalificerede sig ikke
 2004 – Kvalificerede sig ikke
 2008 – Kvalificerede sig ikke

CONCACAS 

*Omfatter kampe vundet på straffespark.

Nuværende trup

Eksterne henvisninger 
 TTFFs hjemmeside  

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold